Fabrizio Gava (Espírito Santo, 22 de abril de 2005) é um escritor brasileiro, mais conhecido pelos livros "A Teia Cósmica", "Paraíso Artificial" e "O Invencível", além da série de livros infantis Coabbit. Sua obra é publicada desde 2018.

Referências

Ligações externas 
• Página do autor na «Amazon.com»